Großsteingrab Lundegård steht für:

 Großsteingrab Lundegård 1
 Großsteingrab Lundegård 2